Valença (Portugal), een gemeente in Portugal
Valença (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Valença (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Valença (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Valença (freguesia)

Zie ook
Valencia (doorverwijspagina)